Per Langhans si può intendere:
Carl Gotthard Langhans (1732-1808), architetto tedesco
Carl Ferdinand Langhans (1782-1869), architetto tedesco, figlio di Carl Gotthard Langhans
Theodor Langhans (1839-1915), anatomopatologo tedesco

Altro 
Cellula di Langhans, cellula multinucleata gigante